Franzenmühle ist der Ortsname von

 Franzenmühle (Bieberehren), Ortsteil der Gemeinde Bieberehren, Landkreis Würzburg, Bayern
 Franzenmühle (Schopfloch), Ortsteil des Marktes Schopfloch, Landkreis Ansbach, Bayern